Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Verte :

Belgique 
 Rue Verte à Bruxelles.

France 
 Rue Verte à Coulanges-lès-Nevers.
 La rue Verte est une ancienne rue de Paris, aujourd’hui absorbée par la rue Roquépine.
 Rue Verte à Rouen.

Annexes 
 
 Rue Blanche à Paris
 
 Rue Jaune
 
 Rue Rouge

Verte